Boudewijn Pahlplatz (1971), een voormalig Nederlands voetballer
Theo Pahlplatz (1947), een voormalig Nederlands voetballer